

Добровода — село в гміні Кліщелі Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Добровода — село в гміні Туроснь-Косьцельна Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Добровода — село в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства